Tervasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tervasaaret (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,45, long 26,17), 
 Tervasaaret (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 61,91, long 25,63), 
 Tervasaaret (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Tervasaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,22, long 29,58), 
 Tervasaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,96, long 30,16), 
 Tervasaaret (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,67, long 25,92), 
 Tervasaaret (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar